400 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i finał odbyły się 1 września 1972 roku.

Początkowo mistrzem olimpijskim został Amerykanin Rick DeMont, czasem 4:00,26 poprawiając rekord olimpijski i 0,01 s wyprzedzając Australijczyka Brada Coopera. Dwa dni później DeMont został zdyskwalifikowany za doping, ponieważ amerykańska delegacja nie sprawdziła, że lek na astmę, który zawodnik przyjmował, zawierał zabronione substancje. W tej sytuacji złoty medal otrzymał drugi na mecie reprezentant Australii, a kiedy poinformowano go o tym, powiedział: "Nie chcę tego medalu". Pozostałe medale na podium zajęli Steve Genter (4:01,94) i Tom McBreen (4:02,64).

Wcześniej, w eliminacjach, rekord olimpijski był poprawiany trzykrotnie, kolejno przez: Szweda Bengta Gingsjö, Amerykanina Steve’a Gentera i Australijczyka Brada Coopera.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M